Жоне́-Клан () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 12 км на північ від Пуатьє.

Історія 

1 січня 2017 року Жоне-Клан і Мариньї-Бризе було об'єднано в новий муніципалітет Жоне-Мариньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2450 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5522,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Жоне-Клан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту В'єнна